

Lugares

España 
 Bono (Huesca), pueblo del municipio de Montanuy, provincia de Huesca.

Estados Unidos 
 Bono (Arkansas), ciudad del estado de Arkansas.

Francia 
 Bono (Morbihan), comuna del distrito de Lorient, de la región Bretaña, Francia.

Italia 
 Bono (Italia), municipio de la provincia de Sassari, isla de Cerdeña.

Personas 
 Bono, cantante de la banda de rock irlandesa U2.
 José Bono, político español.
 Sonny Bono, cantante, actor y político estadounidense, esposo de Cher.
 Chaz Bono, militante LGBT, hijo de Cher.
 Philip Bono, ingeniero estadounidense conocido por sus trabajos sobre lanzadores orbitales.
 César Bono, actor mexicano.
 Maxime Bono, político francés.
 Román Bono Marín, ingeniero de minas español, alcalde de Alicante, y  procurador en las Cortes Españolas.
 Yassine Bounou "Bono", futbolista marroquí, que juega en la posición de guardameta.

Otras acepciones 
 El bono como instrumento de deuda (finanzas).
 Bono, antiguo reino africano del pueblo akan.
 El Bono de atención de salud, instrumento que permite acceder a una consulta médica.